Janze ist der Familienname der folgenden Personen:

 Margit Szöllösi-Janze (* 1957), deutsch-ungarischen Wissenschaftshistorikerin 
 Thomas Janze (* 1965),  deutscher Regisseur und Produzent

siehe auch: Janzé